Спецотдел по спасению () — австралийский телевизионный драматический сериал, транслировавшийся на канале Nine Network в 2009 году. Съёмки велись вокруг окрестностей Сиднея, группой  при поддержке  и .

Сюжет драмы разворачивается вокруг опытных профессиональных медработников, участвующих в различных спасательных операциях. Премьера первого сезона телесериала состоялась в субботу 2 августа 2009 года. Сезон закончился в субботу 25 октября того же года. Премьера второго сезона состоялась 28 июня 2010 года. Премьера третьего и последнего сезона сериала, насчитывающего 22 эпизода состоялась 30 мая 2011 года. Позже The Nine Network объявил о том, что съёмки четвёртого сезона вестись не будут.

Сюжет 
Сериал повествует о буднях команды опытных медработников, участвующих в различных спасательных и поисковых операциях.

Такая работа ежедневно ставит их лицом к лицу с ситуациями, когда чья-либо жизнь висит на волоске. Но при этом они не перестают обычными людьми. Братья Дин Галлахер и Чейз Галлахер являются главными персонажами сериала.

Роли и персонажи

Постоянные персонажи 
  — Мишель Летурнеу (Station Manager)
 — Винс Марчелло (Station Coordinator)
 Лес Хилл — Дин Галлахер (Unit Leader)
 Джиджи Эшли — Лара Найт (Unit Officer)
  — Джордан Звитковски (Unit Officer)
 Кэтрин Хикс — Хейди Уилсон (Unit Officer)
 Эндрю Лис — Чес Галлахер (Unit Officer)
 Люк Маккензи — Лейчи Галлахер (Unit Officer) (3 сезон)

Прочие персонажи 
 Уил Трэвэл — Хэмиш Макинтайр
 Тим Макканн — Иэн Джонсон
  — Николь (1 сезон)
  — Фиона Чарльтон (1 сезон)
  — Шейн Галлахер (1 сезон)
  — Джейк Хадсон (1 сезон)
  — Бинго (2 сезон)
  — Рене Долтри (2 сезон)
 Тодд Ласанс — Кэм Джексон (3 сезон)

Хронология сериала

1 сезон

2 сезон

3 сезон 

 Прим: Вечерние рейтинги для эпизодов 1—2 и 20—21 объединены.

DVD-релизы

См. также 
  в английском разделе

Примечание

Источники

Ссылки 
 
 Nine Network — Cast of Rescue: Special Ops
 Facebook Page

Программы телеканала Nine Network
Драматические телесериалы Австралии
Телесериалы о полицейских Австралии
Телесериалы Endemol
Телесериалы Австралии 2000-х годов
Медицинские телесериалы